Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Tracy Austin 4–6, 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Evonne Goolagong (campionessa)
 Betty Stöve (secondo turno)
 Dianne Fromholtz (primo turno)

 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Tracy Austin (finale)
 Rosie Casals (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1978